I Am Not a Human Being () — восьмой студийный альбом рэпера Lil’ Wayne. В свободном скачивании альбом появился 27 сентября 2010 года, на СD-носителях 12 октября.

Список композиций

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификации

Примечания 

Альбомы 2010 года
Хип-хоп-альбомы
Альбомы Лила Уэйна
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы Cash Money Records
Альбомы, спродюсированные Boi-1da
Альбомы Universal Motown Records
Альбомы Young Money Entertainment